Павелл () — традиційне валлійське прізвище. Часто його виводять зі значення «син служителя Св. Павла», проте, ймовірнішим джерелом прізвища є менш християнський варіант патроніму від валійського імені Hywel. Валлійська частка «ap» означає «син», тож Ap Hywel зрештою вимоавляється як Павелл.

 Асафа Павелл  ( 1982) — ямайський спринтер
 Бад Павелл (1924–1966) — американський джазовий піаніст
 Баден Павелл ( 2000) — бразильський гітаріст, класик босса-нови
 Джон Павелл ( 1963) — англійський композитор, автор музики до багатьох фільмів, кінопроєктів та рекламних роликів
 Дік Павелл (1904—1963) — американський актор
 Елінор Павелл (1912—1982) — американська танцівниця та акторка
 Ентоні Павелл (1905—2000) — англійський письменник
 Козі Павелл (1947—1998) — англійській перкусист
 Колін Павелл — американський генерал і державний секретар в адміністрації Джорджа Буша молодшого
 Майкл Павелл (1905—1990) — британський кінорежисер, сценарист та кінопродюсер
 Норман Павелл (1993) — американський баскетболіст

Див. також 
 Павелл

Валлійські прізвища